Bund (término alemán traducible como federación o unión) puede referirse a:
 Bund, la zona del malecón de la ciudad de Shanghái (China);
 Unión General de Trabajadores Judíos de Lituania, Polonia y Rusia, partido político judío conocido también como Bund;
 Bund, forma corta de Bundesanleihe, bono del Tesoro de Alemania;